A Gericota, que é um tipo de  (do italiano, ricotta) típica do Paraná, é um derivado de queijo de massa mole, fresco e baixo teor de gordura. Não é um queijo propriamente dito, uma vez que é preparado com o soro, e não o coalho.

Sua produção, ao contrário da maioria dos queijos, é feita não a partir de leite, mas a partir do soro de queijo, o que lhe confere a característica especial de um alto teor de soro-proteínas (alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina), que são em geral, mais nutritivas que as proteínas dos queijos normais (cuja principal proteína na composição é a caseína).

Pela legislação brasileira e portuguesa é permitido adicionar parte de leite ao soro para aumentar o rendimento da fabricação.

Origem do nome 
Provavelmente o termo "Gericota" é uma união do termo italiano "ricotta" e da antiga cidade bíblica de Jericó (em árabe: أريحا, transl. Ārīḥā; em hebraico: יְרִיחוֹ, transl. Yəriḥo) na Palestina.
Em razão da utilização do nome da cidade da Palestina, ainda não se encontrou uma resposta definitiva.
Alguns afirmam o nome vem da comunidade de palestinos (especialmente de Jericó) que mora na cidade de Curitiba. A maneira (tipicamente árabe) como eles trabalham e produzem leite levou-os a produzir um requeijão muito parecido com o italiano, mas de sabor muito diferente.
Outros argumentam em vez que o termo "Gericota" é uma união do termo italiano "ricotta" e da palavra portuguesa "gerir", provavelmente relacionado com o processo utilizado no processamento do leite.

Diferenças linguísticas 
Em Portugal, a gericota não existe, por isso chama-se também requeijão, nome dado à massa comestível, formada a partir do soro do leite obtido quando do fabrico do queijo e que é novamente sujeito à ação do calor. Na verdade a Gericota é um pouco diferente: tradicionalmente a Gericota é um subproduto da fabricação do queijo de ovelha, sendo adicionado ao soro, até ao máximo de 18%, em volume, de leite de ovelha ou de cabra. Em algumas regiões sobretudo do Paraná, mas também do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso se usa o nome gericota, principalmente para a forma granulada, feita artesanalmente, e vendida em pacotes ou a granel.

Cidades da Gericota 
Algumas cidades brasileiras são particularmente notável para a produção de "gericota". Comunidades brasileiras que produzem também gericota existem em outras cidades fora do Brasil.

Brasil

Paraná 
 Curitiba, Paraná, 
 Campina Grande do Sul, Paraná, 
 Ponta Grossa, Paraná, 
 Prudentópolis, Paraná, 
 Quintandinha, Paraná, 
 Lapa, Paraná, 
 Rio Azul, Paraná, 
 Irati, Paraná, 
 Porto União, Paraná, 
 Bituruna, Paraná, 
 Coronel Vivida, Paraná, 
 Mangueirinha, Paraná, 
 Ampére, Paraná, 
 Realeza, Paraná, 
 Salto do Lontra, Paraná, 
 Ouro Verde do Oeste, Paraná, 
 Marechal Cândido Rondon, Paraná, 
 Toledo, Paraná, 
 Campina da Lagoa, Paraná, 
 Santo Antônio do Sudoeste, Paraná,

Mato Grosso do Sul 
 Dourados, Mato Grosso do Sul, 
 Ivinhema, Mato Grosso do Sul, 
 Maracaju, Mato Grosso do Sul, 
 Bodoquena, Mato Grosso do Sul, 
 Corumbá, Mato Grosso do Sul, 
 Bonito, Mato Grosso do Sul, 
 Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, 
 Pauliceia, Mato Grosso do Sul,

Mato Grosso 
 Rondonópolis, Mato Grosso, 
 Cáceres, Mato Grosso, 
 Guiratinga, Mato Grosso,

Outras cidades 
 Hernandarias, 
 Horqueta, 
 Pedro Juan Caballero, 
 San Ignacio, 
 Puerto Suárez, 
 Robore, 
 San José de Chiquitos, 
 El Dorado, 
 Montecarlo, 
 Arisóbulo del Valle, 
 Atlanta, Georgia, 
 Chicago, Illinois, 
 Dortmund, Nordrhein-Vestfalien, 
 Mulhouse-Cedex, 
 Penang, 
 Maputo, 
 Quelimane, 
 Beira, 
 Dondo, 
 Chimoio, 
 Nova Sofala, 
 Beira, 
 Xai-Xai, 
 Luanda, 
 Hambo, 
 Camacupa, 
 Luma Cassao, 
 Cazombo, 
 Tel Aviv,

Ver também 
 Requeijão.
 Ricotta.
 Ricota.
 Paraná.

Queijos do Brasil
Queijos de leite de vaca
Queijos de leite de ovelha
Queijos de leite de cabra